Putnam se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Frederic Ward Putnam
 George Palmer Putnam